La palabra Falta puede referirse a:

 Falta en Derecho: una conducta punible de menor gravedad que un delito.
 Falta en deportes: una acción contraria al reglamento de juego.
 Falta en Psicoanálisis lacaniano es una ausencia sujetivamente representada.
 Falta: Suerte del juego de la ruleta.
En otro sentido, falta puede hacer referencia a la ausencia de algo.